Ribeirão Corrente kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ribeirão Corrente (ort), São Paulo, 
 Ribeirão Corrente (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar